Wybory regionalne w Nadrenii Północnej-Westfalii w 1970 roku
 Wybory regionalne w Nadrenii Północnej-Westfalii w 1975 roku
 Wybory regionalne w Nadrenii Północnej-Westfalii w 1980 roku
 Wybory regionalne w Nadrenii Północnej-Westfalii w 1985 roku
 Wybory regionalne w Nadrenii Północnej-Westfalii w 1990 roku
 Wybory regionalne w Nadrenii Północnej-Westfalii w 1995 roku
 Wybory regionalne w Nadrenii Północnej-Westfalii w 2000 roku
 Wybory regionalne w Nadrenii Północnej-Westfalii w 2005 roku
 Wybory regionalne w Nadrenii Północnej-Westfalii w 2010 roku
 Wybory regionalne w Nadrenii Północnej-Westfalii w 2015 roku